Пахолю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Пахолюк, Иван Арсентьевич (1916—1967) — Герой Советского Союза.
 Пахолюк, Роман Васильевич (род. 1979) — украинский футболист.

См. также 
 Пахалкин, Александр Андреевич (1922—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.